Dolly kan henvise til flere forskellige emner:
 Dolly (køretøj) – en enhed, der bruges til at koble en sættevogn sammen med en lastbil
 Dolly Parton – amerikansk countrysangerinde
 Fåret Dolly – resultatet af verdens første kloning af et voksent pattedyr; opkaldt efter Dolly Parton
 Dolly (kameravogn) – en lille vogn til at køre et filmkamera på under optagelser